Иоганн Георг Олавский (, ; 17 июня 1552 — 6 июля 1592, Олава) — князь Олавский и Волувский (1586—1592).

Биография 
Представитель легницкий линии Силезских Пястов. Второй (младший) сын князя Георга II Бжегского (1523—1586) и Барбары Бранденбургской (1527—1595), дочери курфюрста Бранденбурга Иоахима II Гектора.

7 мая 1586 года скончался его отец, князь Георг II Бжегский. Иоганн Георг со старшим братом Иоахимом Фридрихом получил в совместное владение города Олава и Волув. Братья поселились в Олаве. Бжег, столица княжества, перешла во владение их матери Барбаре Бранденбургской в качестве вдовьего удела.

6 июля 1592 года 40-летний князь Иоганн Георг Олавский скончался. Его вдова Анна Вюртембергская получила в качестве вдовьего удела город Олаву, которой она владела до 1594 года, когда вторично вышла замуж за князя Фридриха IV Легницкого. После второго брака Анна Вюртембергская лишилась Олавы, которая вернулась к Иоахиму Фридриху.

Брак 
16 сентября 1582 года князь Иоганн Георг женился на Анне Вюртембергской (12 июня 1561 — 7 июля 1616), седьмой дочери герцога Кристофа Вюртембергского (1515—1568) и Анны Марии Бранденбург-Ансбахской (1526—1589). У них было двое детей, которые скончались в младенчестве:

  Георг Кристоф (13 мая 1583 — 10 мая 1584)
  Барбара  (18 февраля 1586 — 16 апреля 1586)

Источники 
 Historische Kommission für Schlesien (Hrsg.): Geschichte Schlesiens. Band 2: Ludwig Petry, Josef Joachim Menzel (Hrsg.): Die Habsburger Zeit, 1526—1740. 3., unveränderte Auflage. Thorbecke, Sigmaringen 2000, ISBN 3-7995-6342-3, S. 40.
 Krzysztof R. Prokop: Jan Jerzy. In: Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg (Hrsg.): Piastowie. Leksykon biograficzny. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ISBN 83-08-02829-2, S. 530.

Ссылки 
 Генеалогия Силезии
 Генеалогия князей Бжегских

Силезские Пясты
Правители Силезии